Натуральне число 1156
 1156 рік до нашої ери
 1156 рік нашої ери